Alsóhámor néven két településrész ismert:

 Alsóhámor, Miskolc településrésze, korábban önálló település;
 Alsóhámor, a szlovákiai Hodrushámor településrésze, korábban önálló település.